Seul au monde ou Seuls au monde est le titre de plusieurs œuvres :
 Seuls au monde, film français de René Chanas sorti en 1952 ;
 Seuls au monde (On Our Own), série télévisée américaine diffusée entre 1994 et 1995 ;
 Seul au monde (Cast Away), film américain de Robert Zemeckis sorti en 2000 ;
 Seuls au monde (Lost), quinzième épisode de la saison 1 de la série Stargate Universe diffusé en 2010 ;
 Seuls au monde (Monument 14), série de livres jeunesse d'Emmy Laybourne paru entre 2012 et 2014 ;
 Seuls au monde (4 Days Out), neuvième épisode de la saison 2 de la série Breaking Bad diffusé en 2009 ;
 Seul au monde (Ozymandias), quatorzième épisode de la saison 5 de la série Breaking Bad diffusé en 2013.

Voir aussi 
 Seule au monde, peinture de William-Adolphe Bouguereau, réalisée avant 1867 ;
 Saul au monde (Saul Gone), treizième épisode de la saison 6 de la série Better Call Saul diffusé en 2022.